Giovenone – famiglia di artisti italiani 
 Gerolamo Giovenone – pittore italiano